Мелёхин — русская фамилия. Известные носители:
 Мелёхин, Алексей Дмитриевич (1921—2010) — советский военный деятель, командующий 43-й ракетной армией РВСН, генерал-полковник.
 Мелехин, Борис Дмитриевич (1919—2008) — генерал-лейтенант авиации.
 Мелёхин, Виктор Сергеевич (род. 2003) — российский футболист.
 Мелёхин, Геннадий Михайлович (1936—2018) — советский и российский актёр.
 Мелёхин, Иван Александрович (1919—1971) — полный кавалер ордена Славы.
 Мелехин, Николай Максимович (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Мелёхин, Фёдор Васильевич (1882 — после 1932) — краевед, директор Западно-Сибирского краевого музея (1922—1929).